Светослав III може да се отнася за:

 Светослав III, велик княз на Киевска Рус
 Светослав III, велик княз на Владимирско-Суздалското княжество